Пуерто Лимпио има више значења:

 Пуерто Лимпио (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пуерто Лимпио (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику